Ліхонін Ігор Миколайович (? — 2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліхонін Олексій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.